Чемпионат мира по трековым велогонкам 1971 года проходил с 25 по 31 августа 1971 года в городе Варесе, Италия. Всего на чемпионате разыграли 11 комплектов наград — 9 у мужчин и 2 у женщин.

Медалисты

Мужчины 
Профессионалы

Любители

Женщины

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте Memoire du cyclisme
 Результаты на сайте Bike Cult
 Результаты на сайте sports123.com 
 Результаты на сайте UCI

1971
Спорт в Италии в 1971 году
Чемпионаты мира в Италии
Спортивные соревнования в Варесе
1971 год в велоспорте
Август 1971 года